— 110-й император Японии, правил с 14 ноября 1643 по 30 октября 1654. Его личное имя было Цугухито (), а титул перед принятием трона — Суга-но-мия (). Правил в одно время с сёгунами Токугава Иэмицу и Иэцуна.

Биография 
Император Го-Комё родился 20 апреля 1633 года. Он был четвёртым сыном императора Го-Мидзуноо. Матерью мальчика была фрейлина Соно Мицуко, дочь левого министра Соно Мототады. Новорождённому дали имя Цугухито.

В 19 год Канъэй (1642) принц был провозглашен наследником трона. В следующем году его старшая сестра Окико, занимавшая престол под именем императрицы Мэйсё, передала ему руководство страной.

Император Го-Комё правил 12 лет. В течение этого времени императорский двор и сёгунат Токугава поддерживали дружеские отношения, благодаря тому что названой матерью монарха была Токугава Кадзуко, дочь 2-го сёгуна Токугавы Хидэтады. Несмотря на это, император не любил сёгунат из-за ограничений, наложенных самурайским правительством на императорский двор в деле государственного управления.

В юном возрасте император Го-Комё занимался изучением конфуцианского канона и планировал основать в Киото академию. Он посвятил себя боевым искусствам, литературе и поэзии. За жизнь монарх написал , вобравший в себя 92 китайских и 5 японских стихов.

30 октября 1654 года император Го-Комё внезапно умер от оспы в 22-летнем возрасте. Ходили слухи о его отравлении. Покойный монарх не оставил после себя сына, поэтому престол перешёл к его младшему брату императору Го-Саю. Похоронили императора Го-Комё в гробнице  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото.

Генеалогия 
Четвертый сын императора Го-Мидзуно. Его мать была дочерью министра (Minister of the Left). Императрица Мэйсё была его старшей сестрой от другой матери.
 Фрейлина: Нивата Хидэко (庭田秀子)
 Первая дочь: Принцесса Такако (孝子内親王) (вдовствующая королева Рэйсэй (礼成門院))

Примечания 

 04
Правители Азии XVII века